

Топоніми 
 Одзу — місто в Японії, в префектурі Ехіме.
 Одзу — містечко в Японії, в префектурі Кумамото.

Персоналії 
 Одзу — японське прізвище.

 Одзу Ясудзіро (1903—1963) — японський кінорежисер і сценарист.